Kauppi kan syfta på följande platser:

Finland 

1.  Kauppi (klippa), Mellersta Österbotten,  (1 ha)
2.  Kauppi (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen,  (12 ha)
3.  Kauppi (ö i Satakunta), Björneborg, 
4.  Kauppi (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar